Cinquième livre de madrigaux peut désigner :
Le cinquième livre de madrigaux de Claudio Monteverdi
Le cinquième livre de madrigaux de Carlo Gesualdo

Voir aussi